Лопушанский — фамилия. Известные носители:
 Лопушанский, Андрей Ярославович (род. 1962) — украинский политик.
 Лопушанский, Владимир Николаевич (1903—1987) — украинский писатель.
 Лопушанский, Константин Сергеевич (род. 1947) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Лопушанский, Николай Яковлевич (1852—1917) — русский военный, генерал от инфантерии.
 Лопушанский, Фёдор Андреевич (1920—2001) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области криминологии.

 Лопушанская, София Петровна (1926—2008) — учёный, филолог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.